The Ocean peut désigner :
 The Ocean, groupe de post-metal allemand ;
 The Ocean, chanson de Led Zeppelin ;
 The Ocean, chanson du groupe U2 ;
 The Ocean, chanson du disc jockey suédois Mike Perry et de Shy Martin sortie en 2016.